Broek, Thuil en 't Weegje, voormalige heerlijkheden van de stad Gouda
 Wapen van Broek, Thuil en 't Weegje
 't Weegje, een gebied en buurtschap van de gemeente Waddinxveen
 Natuurgebied 't Weegje, een recreatiegebied in de gemeente Waddinxveen
 't Weegje, een veenplas binnen het natuurgebied 't Weegje